Рибера-де-Пикин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мейра. Население — 664 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго